Barberà puede hacer referencia a:

Geografía 
Barbará (en catalán Barberà de la Conca, municipio de la Cuenca de Barberá.
Barberá del Vallés, municipio del Vallés Occidental.
Cuenca de Barberá, comarca del centro de Cataluña.

Onomástica 

Faustí Barberà y Martí, médico y político valenciano (1850 – 1924).
Rita Barberá Nolla, política valenciana (1948-2016), antigua alcaldesa de Valencia .